Jméno Konstantin Dubský mělo více osob – řeholníků františkánského řádu:
 Konstantin Dubský (starší) (?–1669), mj. provinciál českých františkánů
 Konstantin Dubský (mladší) (?–1709), teolog